Mels bezeichnet
 Mels, Gemeinde in der Schweiz
 Mels, Fraktion der Gemeinde Colloredo di Monte Albano, Italien
 Bernard Mels CICM (1908–1992), belgischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Luiza
 Fabrice Mels (* 1992), belgischer Radrennfahrer
 Philipp von Colloredo-Mels (1779–1864), italienischer Adliger und Ritter des 1. Standes des Souveränen Malteserordens
 Nouzka (Mels), Ortsteil von Vyškov, Tschechien

MELS steht für:
 Marx-Engels-Lenin-Stalin Movement, kommunistische Partei in Botswana
Siehe auch:

MELLS (Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkflugkörper-System): Spike (Panzerabwehrlenkwaffe)
Abkürzung